Die Deutsche Dreiband-Meisterschaft 2000/01 (DDM) war die 66. Ausgabe dieser Turnierserie und fand vom 26. bis zum 28. Januar 2001 in Wuppertal statt.

Geschichte 
In der deutschen Billard-Zeitung gab es keine verwertbaren Informationen mehr. Es wird nur noch die Endtabelle der Enzyklopädie des Billardsports angezeigt.

Modus 
Gespielt wurde das komplette Turnier im K.-o.-System. Drei Gewinnsätze bis 15 Punkte ohne Nachstoß waren zum Sieg nötig. Platz drei wurde ausgespielt. Die Endplatzierung ergab sich aus folgenden Kriterien:

 Matchpunkte (MP)
 Satzpunkte (SP)
Generaldurchschnitt (GD)
Höchstserie (HS)

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

2001
Karambolageveranstaltung 2001
Billardturnier in Wuppertal